

Gépészet
 Kazán, meleg víz vagy gőz előállítására szolgáló berendezés
 Állókazán (gőzmozdony-technika, épületgépészet)
 Gőzkazán (energetika)
 Brotan-kazán (gőzmozdony-technika, energetika)
 Gázkazán (épületgépészet, energetika)
 Kondenzációs gázkazán (energetika, épületgépészet)

Földrajz
 Kazán-szoros,  szurdokvölgy a Dunán
Kazany, város kelet-Oroszországban